
 — японский философ, культуролог и писатель.

Биография 
Тэцуро Вацудзи родился 1 марта 1889 года в Химэдзи, в префектуре Хиого в семье врача. В юности увлекался поэзией и европейской литературой. Некоторое время был одним из редакторов литературного журнала, писал стихи и пьесы. Интерес к философии появился у него, когда он был студентом первой высшей школы в Токио.

Его сочинения с 1913 по 1915 год посвящены исследованию философии Сёрена Кьеркегора и Фридриха Ницше. В 1918 году встал на позицию критики индивидуализма западной философии и его влияния на японскую мысль и образ жизни японцев. Это привело его к изучению корней японской культуры, в том числе японского буддийского искусства, в частности работы средневекового дзэн-буддийского мыслителя Догэна. Тэцуро Вацудзи также занимался исследованием творческого наследия известного японского писателя Нацумэ Сосэки.

В начале 1920-х преподавал в университетах , Хосэй, Кэйо и Цуда. В то время его занимали также исследования в области герменевтики. В 1925 стал профессором этики в университете Киото, присоединившись к другим ведущим философам того времени, Китаро Нисиде и Хадзимэ Танабэ. Возглавлял кафедру этики в этом университете с 1934 до 1949 год.

Во время Второй мировой войны его теории, которые утверждали превосходство японской традиции понимания человеческой природы и этики, а также выступали против индивидуализма, невольно оказали поддержку японскому национализму. После войны Тэцуро Вацудзи выразил сожаление по этому поводу.

Три основные работы: «История японской этической мысли» в двух томах (1954), «Ринригаку» («Этика» Тэцуро Вацудзи) в трёх томах (1937, 1942 и 1949) и «Фудо» (1935). В последней он развивает свои наиболее оригинальные мысли, в частности, утверждение о существенной связи между климатом и другими факторами окружающей среды и природы человеческих культур. Он выделял три типа культур: пастбищные, пустынные и муссонные.

Тэцуро Вацудзи умер 26 декабря 1960 года в возрасте 71 года.

Примечания

Литература 
 Михалёв А. А. Проблема культуры в японской философии К. Нисида и Т. Вацудзи. — М.: ИФ РАН, 2010.

Ссылки 
 Maraldo, John C. (2001). «Watsuji» in A Companion to the Philosophers (Robert L. Arrington, editor). Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-22967-1
 Marra, Michael F. (2002). Japanese hermeneutics: Current Debates on Aesthetics and Interpretation. Honolulu: University of Hawai’i Press. ISBN 0-8248-2457-1, ISBN 978-0-8248-2457-0;  OCLC 237578040
 Mayeda, Graham. (2006). Time, space and ethics in the philosophy of Watsuji Tetsurō, Kuki Shūzō, and Martin Heidegger (New York: Routledge, 2006). ISBN 0-415-97673-1 (alk. paper).
 Hans Peter Liederbach (2001): Martin Heidegger im Denken Watsuji Tetsuros, München: Iudicium, ISBN 3-89129-363-1

Философы Японии
Философы XX века
Писатели Японии
Писатели XX века
Члены Японской академии наук
Японский национализм
Лица с особыми заслугами в области культуры (Япония)